Hermann Priebe ist der Name folgender Personen:

* Hermann Priebe (Geistlicher) (1871–1961), deutscher Geistlicher
 Hermann Priebe (Agrarwissenschaftler) (1907–1997), deutscher Agrarwissenschaftler